Wahlkreis 66 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 66
 Landtagswahlkreis 66